Неблагодарность

 Неблагодарность — отсутствие благодарности; проявление чёрствости по отношению к людям, оказавшим услугу, сделавшим добро.
 Неблагодарность — греческий термин ахаристия; антоним евхаристия — благодарение.
 «Неблагодарность» (1936; изд. в Париже) — сборник стихов русского поэта-эмигранта Анатолия Штейгера (1907—1944).

См. также 
 Импроперия () — двухорное вокальное сочинение, написанное на духовные стихи, содержащие упреки Господа своему неблагодарному народу.

Примечания